
Molekulska formula -{C6H14O}- se može odnositi na:

 tert-Amil metil etar
 Diizopropil etar
 2,2-Dimetil-1-butanol
 3,3-Dimetil-1-butanol
 Dipropil etar
 2-Etil-1-butanol
 Etil tert-butil etar
 Heksanol
 1-Heksanol
 2-Heksanol
 3-Heksanol
 Metilpentanol
 2-Metil-1-pentanol
 3-Metil-1-pentanol
 4-Metil-1-pentanol
 2-MetIl-2-pentanol
 3-Metil-2-pentanol
 4-Metil-2-pentanol
 2-Metil-3-pentanol
 3-Metil-3-pentanol
 Pinakolil alkohol